Знаменщик:
 Знаменщик — опытный иконописец.
 Знаменщик - изготовитель печатных досок для пряников.
 Знамёнщик — военное звание в России.

См. также 
 Знаменосец